Big Flat Top bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Big Flat Top (Idaho)
 Big Flat Top (Utah)
 Big Flat Top (Virginia)